F81 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Sutherland (F81), une frégate de la classe Duke de la Royal Navy ;
 Santa María (F81) un frégate de la classe Santa María de l'Armada espagnole.

Médecine 
 Troubles spécifiques des acquisitions scolaires, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres